Ilja Mihajlovics Osanyin (Илья Михайлович Ошанин; 1900. április 22. – 1982. szeptember 5.) szovjet–orosz sinológus.

Élete, munkássága 
Osanyin a kiváló sinológus, Vaszilij Mihajlovics Alekszejev tanítványaként végzett a Leningrádi Állami Egyetemen. Legjelentősebb munkája, az 1952-ben megjelent kínai–orosz szótár. Ennek bővített, négykötetes változatát, amely 70 ezer szót tartalmaz 1955-ben adták ki. 50 éve tartó szakmai munkássága elismeréseképpen 1982-ben a Szovjetunió Állami díjával tüntették ki.

Osanyin háromszor nősült, második felesége Arkagyij Natanovics Sztrugackij (1925–1991), a híres orosz sci-fi-író lánya volt.

Főbb művei 
 Культура и письменность Востока. «Новая эра китайской письменности» 1931, № 9
 Учебник китайского разговорного языка «Байхуа». Москва-Ленинград: «Искра революции», 1935.
 Учебник китайского языка для первого года обучения. Часть 1. Москва: «Воениздат», 1944. 168 с.
 О понятийных категориях китайского глагола // Труды ВИИЯ. № 1. Москва, 1945. С. 41-47.
 О частях речи в китайском языке // Труды ВИИЯ. № 3. Москва, 1946. С. 77-92.
 Учебник китайского языка / Военное издательство Министерства Вооруженных Сил СССР. Москва: Военный институт иностранных языков. 1946.
 Китайско-русский словарь. Около 65 000 слов и выражений / АН СССР. Институт востоковедения. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1952.
 Китайско-русский словарь. Более 70 000 слов и выражений. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955.
 Большой китайско-русский словарь по русской графической системе в 4 томах. Около 250 000 слов и выражений / АН СССР. Институт востоковедения. Москва: ГРВЛ, 1983–1984.

Megjegyzések

Források

Irodalom

További információ 

Orosz sinológusok
1900-ban született személyek
1982-ben elhunyt személyek